Il singolare  del Franken Challenge 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Blaž Kavčič era il detentore del titolo, ma quest'anno ha perso nel 2º turno.

João Sousa ha battuto in finale Wayne Odesnik 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Blaž Kavčič (secondo turno)
  Andreas Haider-Maurer (semifinali)
  Wayne Odesnik (finale)
  João Sousa (Campione)

  Simon Greul (quarti di finale)
  Miša Zverev (primo turno)
  Alejandro González (primo turno)
  Josselin Ouanna (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Franken Challenge 2013
ATP Challenger Tour 2013